Nikolai Jefimow ist der Name folgender Personen:
* Nikolai Alexejewitsch Jefimow (1897–1937), ukrainisch-sowjetischer Offizier und KomKor
 Nikolai Wladimirowitsch Jefimow (1910–1982), sowjetischer Mathematiker